Chapman Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chapman Mountain (Alabama)	
 Chapman Mountain (Maine)	
 Chapman Mountain (South Carolina)	
 Chapman Mountain (Greene County, Virginia)	
 Chapman Mountain (Madison County, Virginia)	
 Chapman Mountain (Page County, Virginia)